Авл Семпро́ний ():
 Авл Семпроний Азеллион (ум. 89 до н. э.) — претор 89 года до н. э.